Rush Green (East Hertfordshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Rush Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Rush Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Rush Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Rush Green (North Hertfordshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire